Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso – pittore italiano
 Ettore Malosso – aviatore, scrittore e poeta italiano